Juan Azcarate puede hacer referencia a:

 Juan Francisco Azcárate Pino, ingeniero aeronáutico mexicano.
 Juan María Azcarate, ciclista profesional español.